Франсиско де Гарај има више значења:

 Франсиско де Гарај, Амплијасион Колорадо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско де Гарај, Такоасинта (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику